«Mapou» puede referirse a:
 Mapou, 7ª sección comunal de la comuna haitiana de Belle-Anse.
 Mapou, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaisance.
 Mapou, localidad de la isla de Mauricio.